Bromsgrove steht für:

 Bromsgrove, Stadt in der Grafschaft Worcestershire, England
 Bromsgrove (Wahlkreis), Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Bromsgrove District, Verwaltungsbezirk in Worcestershire, England

Siehe auch:
 Bromsgrove Guild of Applied Arts, eine Gesellschaft moderner Künstler und Designer
 Bromsgrove School, ein koedukatives Internat in Bromsgrove